Лампхун:

 Лампхун — провинция Таиланда, расположенная на севере страны.
 Лампхун — город на северо-западе Таиланда, административный центр одноимённой провинции.